Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1989 проходили в рамках серії Гран-прі.

Матс Віландер був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в півфіналі його переміг Стефан Едберг.

Бред Гілберт здобув титул, у фіналі перемігши Едберга з рахунком 6–4, 2–6, 7–6.

Сіяні гравці

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Cincinnati Masters